Кёнсон:
 Кёнсон (,  [Кэйдзё]) — название административной единицы, расположенной на территории Сеула в период японского колониального правления в Корее.
 Кёнсон () — уезд в Северной Корее.
 Кёнсон — один из концлагерей КНДР.
Кёнсон — мужское имя Норвежского происхождения